Reverdy ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Reverdy (1889–1960), französischer Dichter
 Richard Reverdy (1851–1915), deutscher Bauingenieur
 Thomas Reverdy (* 1974), französischer Schriftsteller
 Yannick Reverdy (* 1976), französischer Handballspieler